Isabel de Borbón puede referirse a:

 Isabel de Borbón, duquesa de Borgoña (1437-1465), segunda esposa de Carlos el Temerario;
 Isabel de Francia (reina de España y Portugal) (1602-1644), esposa de Felipe IV;
 Isabel de Borbón-Parma (1741-1763), archiduquesa de Austria e infanta de España;
 Isabel II de España (1830-1904), reina de España con el nombre de Isabel II;
 Isabel de Borbón y Borbón (1851-1931), infanta de España y princesa de Asturias, hija de Isabel II.